Hurlstone steht für

den Familiennamen von William Hurlstone (1876–1906), englischer Komponist
Hurlstone (Lochstein), einen Lochstein in Irland
Hurl Stone, ein Menhir oder Kreuzschaft bei Newton in Northumberland